Aldao puede referirse a:

 Camilo Aldao, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Camilo Aldao, militar argentino;
 Ricardo Aldao, gobernador de Santa Fe;
 Aldao, localidad en el departamento San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, Argentina;
 Colonia Aldao, localidad en el departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe, Argentina;
 José Aldao, militar argentino;
 José Félix Aldao, caudillo argentino;
 Pedro Aldao, político argentino, representante de la Provincia de Santa Fe en el federalista Congreso de Oriente.